Huehuecanauhtlus tiquichensis es la única especie conocida del género extinto Huehuecanauhtlus de dinosaurio ornitópodo iguanodóntido basal que vivió a finales del período Cretácico, en el Santoniense, hace entre 86,8 y 84 millones de años, en lo que es hoy Norteamérica.

Descripción
Se ha estimado para Huehuecanauhtlus un largo de 6 metros, un alto de 2,3 y un peso de 1,5 toneladas. Ramírez-Velasco y colaboradores en 2012 diagnosticaron a Huehuecanauhtlus por una combinación única de características. Por ejemplo, dos dientes expuestos en el plano oclusal del tercio rostral y el tercio posterior del dentario y el maxilar, respectivamente. Tenía siete vértebras sacrales y altas espinas neurales en las vértebras posteriores, siendo entre 3.5 a 4 veces más altas que sus correspondientes centros vertebrales. Como en Claosaurus, su procesos supracetabular es tan largo como el 75% de la longitud de la lámina del iliaco, con un ápice localizado sobre la esquina posteroventral de la tuberosidad del isquion. Difiere de otros hadrosauroides por poseer un proceso preacetabular del ilion extremadamente desviado, tanto que el largo eje bisector del proceso forma un ángulo de menos de 130° con el plano horizontal definido por los pedúnculos isquiales y púbicos. Puede ser diferenciado de otros hadrosauroides basales por tener un perfil cóncavo muy profundo del margen dorsoventral de la lámina del iliaco, adyacente al proceso supracetabular.

Descubrimiento e investigación
Huehuecanauhtlus fue descrito y nombrado por primera vez por Ángel Alejandro Ramírez-Velasco, Mouloud Benammi, Albert Prieto-Márquez, Jesús Alvarado Ortega y René Hernández-Rivera en 2012 y la especie tipo es Huehuecanauhtlus tiquichensis.
El nombre genérico proviene del náhuatl huehuetl por “antiguo” y canauhtli por “pato” en referencia a sus afinidades hadrosauroides. La pronunciación correcta del nombre genérico es "UEUE-CANA-UHh-TLUS". . El nombre específico honra al pueblo de Tiquicheo.
Sus restos fósiles se han encontrado en el estado de Michoacán, México. Huehuecanauhtlus es conocido solo por dos individuos. El holotipo IGM  6253 representado por cráneo fragmentario, maxilar parcial izquierdo y fragmento dentario y esqueleto postcraneal que incluye cuatro vértebras cervicales, nueve vértebras dorsales , cuatro espinas neurales dorsales , una diáfisis dorsal, cinco costillas dorsales derechas , siete costillas dorsales izquierdas, siete costales dorsales izquierdas espinas, siete diapófisis sacras, una diapófisis caudal, tres vértebras caudales, dos espinas neurales caudales, ocho tendones osificados fragmentarios, ilio parcial izquierdo y derecho, y pubis parcial izquierdo y derecho . El paratipo más pequeño , IGM 6254, está representado por un fragmento de dentario izquierdo, dos dientes y un prezigapófisis cervical.

Ambos especímenes fueron recolectados en la localidad de Barranca Los Bonetes en Tuzantla, Michoacán. El holotipo vino del sexto puesto fosilífero, mientras que el paratipo vino del tercer puesto, de una formación sin nombre, que data de la etapa Santoniense del periodo cretáceo, aproximadamente hace 85,8 a 83,5  millones de años atrás.

Clasificación
Un análisis filogenético llevado a cabo por Ramírez-Velasco et al. en 2012 encontró una gran politomía de todos los hadrosauroides que son más derivados que Probactrosaurus pero menos avanzados que Hadrosauridae. La exclusión de Claosaurus, Jeyawati, Levnesovia, Nanyangosaurus, Shuangmiaosaurus y Telmatosaurus de la politomía resulta en una topología mejor resuelta. El siguiente cladograma muestra la posición filogenética de Huehuecanauhtlus entre los demás hadrosauroides siguiendo esta topología (no se muestran las relaciones dentro de la familia Hadrosauridae.

Filogenia

Referencias

Enlaces externos 

Hadrosauroidea
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Norte